Ю (): Ю — коммуна на западном берегу озера Веттерн в шведском лене Вестра-Гёталанд.
 Ю — город в лене Вестра-Гётланд, административный центр этой коммуны.